IndyCar Series 2008 – był trzynastym sezonem wyścigów pod szyldem IndyCar Series. Był to też pierwszy sezon po połączeniu serii IRL i Champ Car w jedną. Połączona seria bazowała na przepisach i kalendarzu wyścigów IRL. Dołączyło do niej kilka zespołów dotychczas startujących w Champ Car, a do kalendarza dodano trzy wyścigi zaplanowane wcześniej w serii Champ Car na torach: Long Beach (tylko dla kierowców Champ Car ze względu na kolizję terminów z wyścigiem w Motegi), Edmonton oraz Surfers Paradise (niepunktowany).

Sezon rozpoczął się 29 marca a zakończył 26 października. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zdobył Scott Dixon, wśród zespołów Chip Ganassi Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Hideki Mutō.

Wyniki

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 

 

IndyCar Series
2008 w sportach motorowych
2008 w Stanach Zjednoczonych
2008 w Japonii
2008 w Kanadzie
2008 w Australii